Toi est un pronom personnel.
 Toi est une municipalité de Niue.
 Toi est une ancienne commune de la préfecture de Shizuoka, au Japon, fusionnée le  avec trois autres communes du district de Tagata pour former la nouvelle ville d'Izu.
 Toi (Toi-kai-rākau, ou Toi-le-mangeur-de-bois) est une figure de la mythologie maori
 trigramme d'un demi dieu de la mythologie d'Artis. Il est souvent associé à l'ombre de l'ancien dieu BOD.
 TOI TESS Object of Interest: objets observés par le satellite TESS qui recherche des exoplanètes.

Culture

Chanson 
 Toi, chanson de Geraldine Branagan pour le Luxembourg à l'Eurovision 1975
 Toi, chanson d'Hélène Rollès
 Toi, chanteuse de hip-hop
 Toi, chanson de Barbara

Cinéma 
 Toi, film de François Delisle sorti au cinéma en 2007
 Toi, court métrage d'István Szabó sorti en 1963